Bosznia-Hercegovina
 Vrabač, középkori vár, karavánszállás és vámszedőhely Konjić mellett a Hercegovina-Neretvai kantonban

 Horvátország
Vrabač falu Trilj községben, Split-Dalmácia megyében